Capivari é uma moeda social implantada na cidade de Silva Jardim, no estado do Rio de Janeiro. O nome Capivari vem do antigo nome da cidade. A moeda é emitida e administrada pelo BCC (Banco Comunitário Capivari). As notas de Capivari são trocadas por notas de reais, correspondendo ao valor dado em reais (se foi dado 10 reais a pessoa recebe 10 capivaris). O BCC, além de fazer o câmbio, dará aos pequenos empreendedores créditos, para poder estimular a economia local. Desde sua inauguração o BCC imprimiu R$ 6.000,00.

Quanto a estética, as notas são parecidas com as do Real, com a diferença que elas tem uma capivara estampada. Quanto ao sistema de cores ele funciona desse jeito:

Lilás:Corresponde a cédula de cinquenta centavos de capivari.
Verde:Corresponde a cédula de um capivaris.
Salmão:Corresponde a cédula de dois capivaris.
Amarela:Corresponde a cédula de cinco capivaris.
Azul:Corresponde a cédula de dez capivaris.

Ver também 
 Banco comunitário

 
“Capivari” – Moeda Social é lançada no Rio de Janeiro

Bancos comunitários
Cultura de Silva Jardim
Economia do Rio de Janeiro (estado)
Moeda social